Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1968 года 167 спортсменами (152 мужчины, 15 женщин), выступившими в состязаниях по 17 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 27 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых), что вывело её на 13 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.
 Мужчины

Конный спорт 

 '''Троеборье

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года